Chloe Logarzo – calciatrice australiana
 Pasquale Logarzo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano